

События 
 Бернар Септиманский присоединил к своим землям Палларс — Рибагорсу и изгнал оттуда Галиндо Аснареса.
 Прованс. Нападение сарацинских пиратов на Марсель.
 Нападение датчан на Кент и Корнуолл. Поражение Эгберта от викингов и валлийцев при Хингстон-Дауне в Корнуолле.
 На трон возведён Ралпачана брат Дарма (Ландарма). Начало преследований буддистов.
 Русское посольство в Константинополь. Неизвестные «враги» мешали послам русов вернуться домой из Константинополя.
 Лето — арабы вторглись в пределы Византии и в жестоком сражении на Дазимонской равнине разбили ромеев. Арабы взяли и разрушили Аморей.
 Казнь Бабека в Самарре.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 838 году
 Ат-Табари — великий арабский историк.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 838 году
 Ралпачан — царь Тибета (убит).
 Пипин I — король Аквитании, второй сын Людовика I.

См. также

Примечания